Łazy Duże peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 Łazy Duże, un village de la voïvodie de Łódź
 Łazy Duże, un village de la voïvodie de Podlachie